Don't Weaken! – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Don't Weaken! – cortometraggio del 1920 diretto da Malcolm St. Clair